Comitatul Cleburne sau Cleburne County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Cleburne County, Alabama
 Cleburne County, Arkansas